Tao kan som auktorsförkortning betyda:

 Guo Da Tao
 Tian-Shen Tao

Robotskapade auktorsförkortningar